Zöppritz beziehungsweise Zoeppritz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Zoeppritz (1855–1939), deutscher Ingenieur, Ehrenbürger von Garmisch-Partenkirchen
 Andreas Zöppritz (1760–1826), Unternehmer und Landtagsabgeordneter
 Christian Zöppritz (1796–1879), Unternehmer und Landtagsabgeordneter

 Mariette Zöppritz (1802–1874), deutsche Malerin